Het tennistoernooi Australian Open werd in 1993 bij de mannen voor de 81e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Jim Courier won het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Zweed Stefan Edberg met 6-2, 6-1, 2-6 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1993, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1993